Ел Таблазо има више значења:

 Ел Таблазо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Таблазо (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику